Исчезнувшие населённые пункты Северной Осетии — селения, существовавшие на территории современной Северной Осетии.

В силу разных причин они были покинуты жителями, или включены в состав других населённых пунктов.

16 декабря 2015 года упразднены в Алагирском районе посёлки дом отдыха «Цей», лагерь «Буревестник», лагерь «Осетия», лагерь «Торпедо» (Цейское сельское поселение), село Тибсли (Зарамагское сельское поселение)

Примечания 
Источники